Max Emanuel Wittelsbach, właśc. Max Emanuel Ludwig Maria Herzog in Bayern, urodzony jako Max Emanuel Ludwig Maria Prinz von Bayern (ur. 21 stycznia 1937 w Monachium) – książę bawarski z dynastii Wittelsbachów, przedsiębiorca.

Jest najmłodszym dzieckiem i drugim synem księcia Alberta (ur. 1905, zm. 1996) i hrabianki Marii Franciszki Draskovich von Trakostjan (ur. 1904, zm. 1969). Jest młodszym bratem Franciszka Wittelsbacha (ur. 1933), od 1996 roku głowy bawarskiej rodziny królewskiej, która dzięki małżeństwom dwóch córek Maxa Emanuela spowinowaciła się z rodziną panującą z Liechtensteinu oraz wirtemberską rodziną królewską.

W październiku 1944 razem z rodziną został aresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, następnie rodzina została przeniesiona do KL Flossenbürg. Pod koniec wojny zostali przeniesieni do KL Dachau, skąd uwolniła ich armia amerykańska. Po wojnie uczęszczał do liceum benedyktyńskiego w klasztorze Ettal, następnie tak jak jego brat Franciszek studiował zarządzanie na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz bankowość na Uniwersytecie Zuryskim.

18 marca 1965 roku został adoptowany przez Ludwika Wilhelma Wittelsbacha z innej gałęzi rodu Wittelsbachów, noszącej nazwisko Herzog in Bayern. Ludwik Wilhelm był synem księcia w Bawarii Karola Teodora i Marii Józefy Braganca, młodszym bratem Marii Gabrieli Bawarskiej - babki Maksymiliana Emanuela. Dzięki temu zabiegowi dawna linia książąt w Bawarii została przedłużona oraz dodatkowo połączona dawną z królewską linią Wittelsbachów. Tytuł księcia w Bawarii został ustanowiony po śmierci elektora Bawarii i Palatynatu Karola Teodora. Zgodnie z ówczesnym prawem po bezdzietnym elektorze mogły dziedziczyć dwie linie Wittelsbachów reńskich: Pfalz-Zweibrücken reprezentowana przez Maksymiliana Józefa lub Pfalz-Gelnhausen reprezentowana przez hrabiego Wilhelma. Elektorem został Maksymilian, zaś Wilhelm w ramach rekompensaty otrzymał tytuł księcia w Bawarii.

24 stycznia 1967 roku w Monachium poślubił hrabiankę Elżbietę Douglas (ur. 31 grudnia 1940 w Sztokholmie), z którą ma pięć córek:
 Zofia Elżbieta (ur. 1967) - żona księcia Liechtenstein Alojza
 Maria Karolina (ur. 1969) - żona księcia Filipa Wirtemberskiego
 Helena Eugenia (ur. 1972)
 Elżbieta Maria (ur. 1973) - żona Dr. Daniela Terberger
 Maria Anna (ur. 1975) - od 2007 roku do rozwodu żona Dr. Klausa Runow, a od 2015 żona Andreasa-Falka Hubertusa Frhr von Maltzahn.

Tradycyjne tytuły 
Po śmierci swojego brata odziedziczy wedle tradycji monarchistycznej pozycję głowy rodu Wittelsbachów oraz tradycyjnie używane, ale niemające umocowania prawnego tytuły:
 księcia Bawarii, Frankonii i Szwabii, hrabiego palatyna Reńskiego (niem. Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben, Pfalzgraf bei Rhein); 
 jakobickiego króla Anglii, Szkocji, Irlandii i Francji (ang. King of England, Scotland, Ireland and France), 
 króla Cypru i Jerozolimy (łac. Rex Ciprii et Rex Jerusalemae).

Po śmierci Maksymiliana Emanuela tytuły: głowy rodu, księcia Bawarii i księcia w Bawarii odziedziczyłby zgodnie z prawem salickim Luitpold Wittelsbach (kuzyn Maksymiliana). Tytuł jakobickiego pretendenta do tronu Anglii i Szkocji odziedziczy jego córka Zofia Elżbieta.

Genealogia

Przypisy 

Absolwenci i studenci Uniwersytetu w Zurychu
Max Emanuel Herzog in Bayern
Urodzeni w 1937
Więźniowie KL Sachsenhausen
Więźniowie KL Flossenbürg
Więźniowie KL Dachau
Max Emanuel Herzog in Bayern
Max Emanuel Herzog in Bayern
Ludzie urodzeni w Monachium
Niemcy pochodzenia chorwackiego